Il existe actuellement en Belgique trois châteaux auxquels on donne usuellement le nom de château Wittouck : l'un situé à Leeuw-Saint-Pierre, le château de Petit-Bigard, l'autre situé à Uccle, le château de La Fougeraie, et le troisième situé à Kraainem.

Leeuw-Saint-Pierre

 Château de Petit-Bigard

Uccle 

 Château de La Fougeraie

Kraainem 
 Château des Bouleaux, ou "Villa Wittouck"

Galerie

Voir aussi
Famille Wittouck
Guillaume Wittouck
Félix-Guillaume Wittouck
Félix Wittouck
Paul Wittouck
Famille Van Dievoet

W